

Patyronymie
 Elie Kanaan (1926-2009) est un artiste peintre libanais. 
 Ghazi Kanaan (1942-2005) était le chef des services de renseignements syriens.
 Ibrahim Kanaan (1962- ) est une personnalité politique libanaise. 
 Jean-Sélim Kanaan (1970-2003) est un diplomate des Nations unies.
 Maroun Kanaan (1890–1981) est un homme politique libanais.
 Tony Kanaan (1974- ) est un pilote automobile brésilien.
 Sami Kanaan (1964- ) est une personnalité politique genevoise